13-я  олимпиада по шахматам состоялась в Мюнхене с 30 сентября по 23 октября 1958 года при участии 36 стран.

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Ботвинник, Смыслов, Керес, Бронштейн, Таль, Петросян

Югославия 
Глигорич, Матанович, Ивков, Трифунович, Джурашевич, Фудерер

Аргентина 
Пильник, Панно, Элисказес, Редольфи, Сангинетти, Эмма

США 
Решевский, Ломбарди, Бисгайер, Эванс, Россолимо

Чехословакия 
Пахман, Филип, Фихтль, Козма, Рейфирж, Шефц

ГДР 
Ульман, Малих, Диттман, Бертольдт, Фукс, Питч

ФРГ 
Унцикер, Трёгер, Шмид, Дарга, Пфайффер, Леман

Швейцария 
Куппер, Блау, Д. Келлер, Э. Вальтер, Нивергельт, Бенд

Испания 
Помар, Перес, Торан, Фарре, Альбареда, Льядо

Болгария 
Нейкирх, Бобоцов, Минев, Милев, Трингов, Падевский

Англия 
Александер, Пенроуз, Голомбек, Кларк, Вейд

Австрия 
Дюкштейн, Прамесхубер, Штёкль, Бени, Локвенц

Финал «B»

Венгрия 
Сабо, Барца, Портиш, Билек, Хонфи, Форинтош

Нидерланды 
Эйве, Доннер, Принс, ван ден Берг, Х. Крамер, Руссел

Канада 
Дэн. Яновский, Ф. Андерсон, Вайтонис, Фюштер, Джойнер, Симмс

Финал «C»

Норвегия 
Роян, Вестол, Офстад, Бёкман, Линдблом, Халворсен

Филиппины 
Кардосо, Кампоманес, М. Борха, Альдекоа

ЮАР 
Хайденфельд, К. Дрейер, Кирби, Гривайнис, Д. Айзексон (Исааксон), Стерн

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвертая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — С. Глигорич (Югославия) — 12 из 15
 Вторая доска — Ф. Андерсон (Канада) — 10½ из 13
 Третья доска — П. Керес (СССР) — 9½ из 12
 Четвертая доска — Д. Бронштейн (СССР) — 9½ из 12
 Запасной — М. Таль (СССР) — 13½ из 15
 Запасной — Т. Петросян (СССР) — 10½ из 13  Д. Форинтош (Венгрия) — 10½ из 13

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 13-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть четвёртая) 

Шахматные олимпиады
Международные соревнования по шахматам в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Спорт в Германии в 1958 году
1958 год в шахматах
Сентябрь 1958 года
Октябрь 1958 года
1958 год в ФРГ‎